Энрико Гогохия () () — профессиональный кикбоксер.

Титулы и достижения 
 2013 Победитель на бойцовском шоу Легенда
 2012 Победитель Кубка Татнефти 2012 года 70 кг
 2012 WKF Чемпион Мира К-1 72,3 кг
 Мастер Спорта Украины по тайскому боксу

Статистика боев K-1 

!|Победа
|align=center|27-5
| Алессандро Кампанья
|Нокаут (левый хук)
|Легенда 1: Pour Homme
|05.04.2014
|align=center|1
|align=center|2:20
| Милан
|
|-

!|Поражение
|align=center|26-5
| Джабар Аскеров
|Нокаут (левый хук)
|Легенда 1
|25.05.2013
|align=center|2
|align=center|2:18
| Москва
|полуфинал четверки Официальное видео
|-

!|Победа
|align=center|26-4
| Ситтичай Ситсонгпинон
|Решение
|Oktagon 2013
|20.04.2013
|align=center|3
|align=center|3:00
| Милан
|Видео боя
|-

!|Победа
|align=center|
| Хишам Буккари
|Нокаут
|Tatneft Cup 2012 2nd selection 1/4 final
|30.03.2013
|align=center|2
|align=center|0:15
| Нижнекамск
|Видео боя
|-

!|Победа
|align=center|
| Бруно Газани
|Решение
|Tatneft Cup 2012 2nd selection 1/8 final
|23.02.2013
|align=center|4
|align=center|3:00
| Казань
|Видео боя
|-

!|Победа
|align=center|
| Варол Эркан
|Решение
|K-1 World Max final 8
|15.12.2012
|align=center|3
|align=center|3:00
| Афины
|Видео боя
|-

!|Победа
|align=center|
| Бернуенг
|Решение
|Thai Boxe Mania — 2012
|25.11.2012
|align=center|3
|align=center|3:00
| Турин
|
|-

!|Победа
|align=center|18-4
| Максим Смирнов
|Решение
|Tatneft Cup 2012 final
|20.10.2012
|align=center|4
|align=center|3:00
| Казань
|финал Видео боя
|-

!|Победа
|align=center|17-4
| Магомед Магомедов
|Решение
|Tatneft Cup 2012 semi final
|19.07.2012
|align=center|4
|align=center|3:00
| Казань
|Видео боя
|-

!|Победа
|align=center|16-4
| Артур Алимирзоев
|Нокаут (удар по печени)
|Tatneft Cup 2012 1/4 final
|02.06.2012
|align=center|1
|align=center|2:08
| Казань
|Видео боя
|-

!|Победа
|align=center|15-4
| Бруно Франчи
|Нокаут (удары)
|Fight Code Opening Ecent, Dragons tournament
|24.03.2012
|align=center|1
|align=center|1:25
| Милан
|Видео боя
|-

!|Победа
|align=center|14-4
| Кевин Рэнно
|Нокаут (лоукики)
|Balt Fight Pro
|11.02.2012
|align=center|3
|align=center|3:00
| Таллин
|Видео боя
|-

!|Победа
|align=center|13-4
| Валерий Подояхин
|Нокаут
|Tatneft Cup 2012 1/8 final
|21.01.2012
|align=center|3
|align=center|1:43
| Казань
|Видео боя
|-

!|Победа
|align=center|
| Филипп Салмон
|Решение
|TNA Tatneft Cup world championship
|12.11.2011
|align=center|3
|align=center|3:00
| Казань
|бой престижа Видео боя
|-

!|Поражение
|align=center|
| Джабар Аскеров
|Решение
|Tatneft Cup 2011 semi final
|23.07.2011
|align=center|4
|align=center|3:00
| Казань
|Видео боя
|-

!|Поражение
|align=center|10-3
| Майк Замбидис
|Решение (единодушное)
|W5 Grand Prix K.O
|9.03.2011
|align=center|4
|align=center|3:33
| Москва
|Видео боя
|-

!|Победа
|align=center|
| Сандро Берелашвили
|Нокаут
|Tatneft Cup 2011 2nd selection 1/8 final
|20.01.2011
|align=center|1
|align=center|3:00
| Казань
|Видео боя
|-

!|Поражение
|align=center|
| Уранбек Есенкулов
|Решение (единодушное)
|Tatneft Cup 2010 2nd selection 1/4 final
|13.05.2010
|align=center|4
|align=center|3:30
| Казань
|Видео боя
|-

!|Поражение
|align=center|
|Фернандо Гронхатем
|Решение
|K-1 KoK WGP Warsaw 2010 semi final
|28.03.2010
|align=center|3
|align=center|3:00
| Варшава
|
|-

!|Победа
|align=center|
| Джони Танкрай
|Решение
|K-1 KoK WGP Warsaw 2010 1/4 final
|28.03.2010
|align=center|3
|align=center|3:00
| Варшава
|Видео боя
|-

!|Поражение
|align=center|
| Виталий Гурков
|Решение
|K-1 World MAX 2010 East Europe Tournament semi final
|19.03.2010
|align=center|4
|align=center|3:00
| Минск
|1,2 3, экстра
|-

!|Победа
|align=center|
| Даулет Отарбаев
|Нокаут
|K-1 World MAX 2010 East Europe Tournament 1/4 final
|19.03.2010
|align=center|2
|align=center|3:00
| Минск
|Видео боя
|-

Примечания

Ссылки 
 
 Энрико Гогохия в Клуб Единоборств №1
 Профиль FightLife

Боксёры Грузии
Кикбоксеры Грузии
Кикбоксеры Украины
Боксёры 2020-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории